Ири́на Серге́евна Вульф (по мужу матери Ани́симова; 31 декабря 1906 (13 января 1907), Москва — 9 мая 1972, там же) — советская актриса, режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1956).

Биография 
Отец — Константи́н Ипполи́тович Карате́ев, барин татарских кровей, в тот момент начинающий театральный антрепренёр.

Мать — Павла Леонтьевна Вульф, известная провинциальная актриса.

Константин Ипполитович не был зарегистрирован с Павлой Леонтьевной Вульф, когда 31 декабря 1906 года в Москве родилась их дочь Ирина. Константин Каратеев рано ушёл из жизни. А в документах матери остался чужой, фактически давно разведенный с ней человек — Сергей Анисимов. Так и прожила всю жизнь Ирина Вульф не Ириной Константиновной Каратеевой, а Ириной Сергеевной Анисимовой-Вульф.

Была близко знакома и работала вместе с Фаиной Раневской, Юрием Завадским, Любовью Орловой, Ростиславом Пляттом, Геннадием Бортниковым.

Член КПСС с 1956 года.

Умерла 9 мая 1972 года на 66-м году жизни в Москве. Похоронена на Донском кладбище вместе с матерью.

Театр 
Играла в спектаклях Станиславского и Завадского.

Ставила пьесы Шекспира, Уильямса, Розова, Сартра, Штейна.

Режиссёр 

 1955 — «Лиззи Мак-Кей», по пьесе Ж.-П.Сартра «Добродетельная шлюха» / Театр имени Моссовета. В заглавной роли — Любовь Орлова.

В кино 
Единственной работой в кино Ирины Сергеевны была роль Войницкой в кинофильме «Дядя Ваня».

Семья 
Второй муж — актёр Павел Врабец, известный под псевдонимом Паул Варанди

Была замужем за Юрием Завадским.

Сын: Алексей Валентинович Щеглов (отец — Валентин Александрович Щеглов).

Примечания 

Персоналии:Театр им. Моссовета
Похороненные на Донском кладбище